Het WTA-tennistoernooi van Memphis (officieel Kroger St. Jude) van 2003 vond plaats van 16 tot en met 22 februari 2003 in de Amerikaanse stad Memphis. Het was de tweede editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Memphis 2003. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen van de Racquet Club of Memphis.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Italiaanse Silvia Farina-Elia bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Laura Granville.

De als tweede geplaatste Amerikaanse titelverdedigster Lisa Raymond won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij het derde reekshoofd, Amanda Coetzer uit Zuid-Afrika, in twee sets. Raymond wist voor de tweede keer het toer­nooi van Memphis op haar naam te schrij­ven. Het was haar vierde, tevens laatste, WTA-titel, de enige van 2003. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Ai Sugiyama en Olena Tatarkova hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Shinobu Asagoe en Nana Miyagi, strandde al in de eerste ronde.

De Japanse kwalificantes Akiko Morigami en Saori Obata wonnen het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Alina Zjidkova en Bryanne Stewart in twee sets. Het was voor beiden de enige dubbelspeltitel in hun loopbaan.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Memphis 2003
Memphis